Ел Кокојол има више значења:

 Ел Кокојол (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кокојол (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику